Al-Ittihad (árabe: الاتحاد "A União") pode referir-se a:

Clubes
Ittihad FC, da Arábia Saudita, conhecido como Al-Ittihad
Al-Ittihad Sport, Cultural & Social Club, da Líbia
Al-Ittihad Alexandria Club, do Egito
Al-Ittihad Aleppo, da Síria
Al-Gharafa Sports Club, do Catar, antes chamado Al-Ittihad Doha

Desambiguações de clubes